C88 peut faire référence à :

 Cooperation-88, un cultivar de pomme de terre ;
 Maladies immunoprolifératives malignes, d'après la classification internationale des maladies ;
 L'amas ouvert NGC 5823 dans la constellation du Compas, noté C88 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres